De Journalist (Nederland), een voormalig Nederlands tijdschrift uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 De Journalist (België), een Belgisch Nederlandstalig tijdschrift uitgegeven door de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)